Sätrasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sätrasjön, Östergötland, sjö i Linköpings kommun,  (57,5 ha)
Sätrasjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn